Ро може да се отнася за:

 Помбия, градче в Италия, административен регион Пиемонт, провинция Новара
 Помбия, село в Гърция, на остров Крит, дем Фестос